Буонаккорси () — фамилия итальянского происхождения.

  — деятель Флорентийской республики и поэт, друг Никколо Макиавелли.
 Филиппо Буонаккорси (1437—1496) — итальянский дипломат и публицист.
 Пьетро Буонаккорси (1501—1547) — итальянский художник-маньерист.